Ка́рлуш  (;  — ) — португальський інфант. Представник Авіської династії. Народився в Еворі, Португалія. Найменший син португальського короля Мануела І та кастильської інфанти Елеонори. Помер у Лісабоні. Похований у Монастирі єронімітів. Також — Ка́рлуш Португа́льський ().

Сім'я 

 Батько: 
 Матір: 
 Рідна сестра: 
 Зведені брати і сестри:

Родовід

Примітки

Джерела 
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.
 Barbosa, José. Catalogo chronologico, historico, genealogico e critico das Rainhas de Portugal, e seus filhos. Lisboa Occidental: Joseph-Antonio da Sylva, 1727.

Посилання 

 

Авіська династія
Португальські інфанти
Поховані в монастирі Єронімітів